Пуурмани — эстонский топоним:

 Пуурмани — посёлок в уезде Йыгевамаа.
 Пуурмани — упразднённая волость в уезде Йыгевамаа.
 Пуурмани — мыза в уезде Йыгевамаа.